Breda, város Hollandia déli részén, Észak-Brabant tartományban
Breda, település Spanyolországban, Girona tartományban.
Breda, település az USA-ban, Iowa államban, Carroll megyében

Hasonló névvel:
12710 Breda, Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida.
Breda di Piave, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében.
NAC Breda, holland labdarúgóklub Bredában.
Societá Italiana Ernesto Breda, olasz járműgyártó vállalat.
Breda 61, breda gyártmányú olasz féllánctalpas tüzérségi vontató.